Il singolare del Virginia Slims of Dallas 1983 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–0 Chris Evert-Lloyd.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Chris Evert-Lloyd (finale)
  Pam Shriver (semifinali)
  Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Sylvia Hanika (quarti di finale) 
 Hana Mandlíková (quarti di finale) 
 Bettina Bunge (semifinali) 
 Kathy Rinaldi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Dallas 1983